Бохем може да се отнася за:

 Бохемия - историческа област в днешна Чехия
 Бохеми - Опера от Джакомо Пучини
 Бохемство – културно течение, начин на живот
 "Бохемска рапсодия" – известна песен на Куийн
 "Бохемката" – известна песен на Шарл Азнавур
 Бохемска марка, Бохемско херцогство, Бохемско кралство – средновековни административни единици на Свещената римска империя.
 Бохемианс - ирландски футболен отбор.
 Бохемия и Моравия - райхспротекторат по време на Втората световна война.
 Бохемски масив – планински масив в Централна Европа.